La Malédiction du tombeau égyptien peut désigner :

le titre français alternatif de la nouvelle d'Agatha Christie L'Aventure du tombeau égyptien (The Adventure of the Egyptian Tomb, 1924)
La Malédiction du tombeau égyptien (The Adventure of the Egyptian Tomb), téléfilm adapté de la nouvelle susdite (1993)

Voir aussi 

 
 
 

Homonymie de titre